Książę Emanuel Filiberto Vittorio Eugenio Alberto Genova Giuseppe Maria di Savoia, 2 Książę Aosty (ur. 13 stycznia 1869 w Genui, zm. 4 lipca 1931 w Turynie) – włoski arystokrata i marszałek. Najstarszy syn króla Hiszpanii Amadeusza I i kuzyn króla Włoch Wiktora Emanuela III. Jego matką była królowa Maria Wiktoria. Podczas I wojny światowej książę Aosty dowodził włoską 3 armią i odniósł kilka poważnych zwycięstw nad Austro-Węgrami, przez co zyskał przydomek „Książę Niezwyciężony”. Za te zwycięstwa w 1926 roku został promowany na stopień marszałka.

Książę został pochowany na cmentarzu Redipuglia razem z tysiącem żołnierzy 3 armii poległych w czasie I wojny światowej.

Potomstwo 
Ożenił się z księżną Heleną Orleańską (1871–1951), córką Filipa Orleańskiego, hrabiego Paryża, i Marii Izabeli Orleańskiej, infantki hiszpańskiej. Miał z nią dwóch synów:
 Amadeusza, 3 księcia Aosty (21 października 1898 – 3 marca 1942),
 Aimone, 4 księcia Aosty, który został królem Chorwacji Tomisławem II (9 marca 1900 – 29 stycznia 1948).

Odznaczenia 
 Włoskie
 Order Annuncjaty w 1890 
 Krzyż Wielki Orderu Świętych Maurycego i Łazarza
 Krzyż Wielki Orderu Korony Włoch
 Krzyż Wielki Orderu Sabaudzkiego Wojskowego
 Złoty Medal za Męstwo Wojskowe
 Zagraniczne
 Baliw Krzyża Wielkiego Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego
 Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari (Polska)
 Order Królewski Serafinów (Szwecja)
 Order Orła Czarnego (Prusy)
 Order Podwiązki (Anglia)
 Order Złotego Runa (Austria)
 Order Korony Rucianej (Saksonia)

Rodowód

Przypisy

Życiorys 
 Drzewo genealogiczne włoskiej rodziny królewskiej, chivalricorders.org 
 Duke of Aosta, firstworldwar.com 

Dynastia sabaudzka
Włoscy marszałkowie
Kawalerowie maltańscy
Cudzoziemcy odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari (II Rzeczpospolita)
Odznaczeni Medalem za Męstwo Wojskowe
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Odznaczeni Orderem Orła Czarnego
Odznaczeni Orderem Korony Włoch
Odznaczeni Orderem Królewskim Serafinów
Odznaczeni Orderem Podwiązki
Odznaczeni Orderem Sabaudzkim Wojskowym
Odznaczeni Orderem Świętych Maurycego i Łazarza
Odznaczeni Orderem Złotego Runa
Uczestnicy I wojny światowej (Królestwo Włoch)
Ludzie urodzeni w Genui
Urodzeni w 1869
Zmarli w 1931